Harb steht für:
 Harb, ein Ortsteil von Nidda in Hessen
 Harb, ein antikes vorislamisches Volk in Saudi-Arabien, siehe Cerbani
 ein islamischer Rechtsbegriff, siehe Ḥarbī

Harb ist der Familienname folgender Personen:
 Chucrallah Harb (1923–2019), libanesischer Geistlicher, maronitischer Bischof von Jounieh
 Herbert Harb († 2013), österreichischer Pädagoge
 Raghib Harb (1952–1984), libanesischer Geistlicher im südlibanesischen Dorf Jibshit und Mitbegründer der radikal-islamischen Organisation Hisbollah
 Kaspar Harb (1800–1861; eigentlich Johann Peter Kaspar Harb), österreichischer Jurist und Beamter
 Sascha Harb (* 1989), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch
 Harp